Хохлатый мелофус () — вид небольших воробьиных птиц из семейства овсянковых, обитающих в Южной и Юго-Восточной Азии. До 2021 года выделялся в одноимённый монотипический род (Melophus).

Хохлатого мелофуса можно встретить в Бангладеш, Бутане, Вьетнаме, Индии, Китае, Лаосе, Мьянме, Непале, Пакистане и Таиланде. Его природной средой обитания является субтропические и тропические сухие низменные луга.

МСОП присвоил таксону охранный статус «Виды, вызывающие наименьшие опасения» (LC).

Примечания

Ссылки 
 Изображения на ADW 

Настоящие овсянки
Птицы Азии
Животные, описанные в 1831 году